Lita på mig eller lita på mej kan syfta på:
Lita på mig (TV-serie) – en brittisk tv-serie från 2017
Lita på mig! – en svensk miniserie från 1981
Du kan lita på mej (sång) – en sång av Tomas Ledin
Du kan lita på mej – ett studioalbum av Tomas Ledin från 1993